ZRAM peut désigner :
 zRam, appelé auparavant compcache, un module du noyau Linux ;
 Z-RAM, un type de mémoire DRAM  développé par Innovative Silicon.